Beim Prämiensparen handelt es sich um eine besondere Form des Sparbuchs, bei der neben dem Sparzins auch eine Sparprämie gezahlt wird.

Allgemeines 
Das Prämiensparen wurde 1950 durch die Volksbanken eingeführt, von den Sparkassen übernommen und ermöglichte den Sparern an Stelle des Anspruchs auf Verzinsung die Beteiligung an einer Prämienauslosung aus den im Prämienfonds angesammelten Zinsen. Dabei gibt es, wie beim Sparbuch, Zinsen, die von der Bank festgelegt werden. Es muss ein fester, bei Vertragsabschluss festgelegter Betrag monatlich angespart werden, der mit Dauerauftrag dem Sparkonto gutgeschrieben werden kann. Es handelt sich also um einen Banksparplan. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate.

Im Unterschied zum Sparbuch gibt es zusätzlich Prämien von der Bank oder Sparkasse, die abhängig von der jährlichen Spareinlage sind. Diese steigen von Jahr zu Jahr bis zu einem maximalen Betrag, teilweise bis zu 50 %. Die Höhe der Prämien in Prozent werden bei Vertragsabschluss festgelegt. Wird die Spareinlage oder auch nur ein Teil davon gekündigt, werden von der Bank keine Prämien mehr gezahlt, und es verhält sich wie ein normales Sparbuch.

Zusätzlich kann der Sparer bei Vertragsbeginn eine Einmalanlage beliebiger Höhe einzahlen.

Beispielrechnung 

Die Prämien sind abhängig vom Sparjahr. Das folgende Beispiel ist eine Modellrechnung.

Bei einer Einmalanlage von 250 Euro und einem monatlichen Sparbetrag von 100 Euro ergeben sich theoretisch folgende Beträge bei Vertragsabschluss vor dem 31. Dezember 2007:

Letztendlich ergeben sich daraus, bei einem angenommenen festen Zinssatz von 1 % per annum:

Einzelnachweise 

 
  

Bankwesen
Kundeneinlage